Muziek
 Everything (Michael Bublé), een nummer van de Canadese zanger Michael Bublé uit 2007
 Everything (Alanis Morissette), een nummer van Alanis Morissette uit 2004
 Everything (INXS), een nummer van INXS uit 1997
 Everything (Mary J. Blige), een nummer van Mary J. Blige uit 1997
 Everything (The Bangles), een album van The Bangles uit 1988
 Everything (Anouk)

Overige
 Everything (computerspel), een computerspel uit 2017

Zie ook
 Alles (doorverwijspagina)